Réservation peut faire référence à :
 Réservation des blocs d'adresses IP
 Système de réservation informatique
 Réservation en maçonnerie

Voir aussi 
 Salaire de réservation
 Agent de réservation